Matcherna i Grupp A i världsmästerskapet i fotboll för damer 2007 spelades från 10 till 17 september 2007.

Tabell

Matcher

Tyskland mot Argentina

{{Resultat med trupp|id=GER-ARG
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 10 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 5 – 0
|mål1     = Melanie Behringer Kerstin Garefrekes Birgit Prinz Renate Lingor Sandra Smisek 
|mål2     = 
|arena    = Hongkou Football Stadium
|spelplats= Shanghai
|publik   = 28098
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Japan mot England

{{Resultat med trupp|id=JPN-ENG
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 11 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Aya Miyama 
|mål2     =  Kelly Smith
|arena    = Hongkou Football Stadium
|spelplats= Shanghai
|publik   = 27146
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Argentina mot Japan

{{Resultat med trupp|id=ARG-JPN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 14 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Yūki Nagasato
|arena    = Hongkou Football Stadium
|spelplats= Shanghai
|publik   = 27730
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=ENG-GER
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 14 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Hongkou Football Stadium
|spelplats= Shanghai
|publik   = 27730
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Japan

{{Resultat med trupp|id=GER-JPN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 17 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Birgit Prinz Renate Lingor 
|mål2     = 
|arena    = Yellow Dragon Stadium
|spelplats= Hangzhou
|publik   = 39817
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Argentina

{{Resultat med trupp|id=ENG-ARG
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 17 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Eva González Jill Scott Fara Williams Kelly Smith Vicky Exley 
|mål2     =  Eva González
|arena    = Chengdu Sports Centre Stadium
|spelplats= Chengdu
|publik   = 30730
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp A